Corregidora puede referirse a:

 Corregidora (municipio), Querétaro.
 Estadio Corregidora, recinto deportivo.
 Corregidora (estación de Metrobús).